Пи́кард () — английская фамилия. Известные носители:
 Пикард, Джеффри (род. 1943) — американский гребец, инвестиционный банкир.
 Пикард, Лидия (более известна как Альма Кар; 1908—1992) — польская танцовщица и киноактриса.
 Пикард, Нэнси (род. 1945) — американская писательница.
 Пикард, Уильям (род. 1945) — американский преступник, нелегальный производитель наркотиков.
 Пикард, Филлипа (род. 1990) — британская фигуристка.

См. также 
 Пикар
 Пикардия
 Пиккар
 Пиккард